Ádám, a bibliai teremtéstörténetben az első ember
 Ádám, keresztnév
 Ádám, családnév
 Ádám, Justh Zsigmond regénye
 Ádám, magazin